Mountain Park (Gwinnett County, Geòrgia)
 Mountain Park (comtat de Fulton), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia